Barns ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Barns (1888–1941), US-amerikanische Feministin, Sozialisten und politische Karikaturistin
 John Wintour Baldwin Barns (1912–1974), englischer Ägyptologe

Siehe auch:
 Barnes